Geografische plaatsen:
 Altena (Drenthe), een dorp in de gemeente Noordenveld
 Altena (Nederlandse gemeente), een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Brabant
 Altena (Nieuw-Nederland), een nederzetting in voormalig Nieuw-Nederland, staat nu bekend onder de naam Wilmington (Delaware)
 Altena (Terneuzen), buurtschap in de gemeente Terneuzen
 Altena (Westfalen), een gemeente in het Duitse Westfalen
 Graafschap Altena, een graafschap rond Altena (Westfalen) uit de 12e eeuw (opgegaan in graafschap Mark)
 Land van Altena, een Nederlandse landstreek en voormalige heerlijkheid
 Landgoed Altena, een voormalig landgoed ten noorden van Heerle

Gebouwen:
 Burg Altena, een kasteel in Altena, Westfalen
 Kasteel Altena (Almkerk), voormalig kasteel van de Heren van Altena
 Kasteel Altena (Kruibeke) in de Belgische gemeente Kruibeke
 Kasteel Altena (Moerkerke) in de Belgische gemeente Damme
 Kasteel Hulkestein of Altena, verdwenen kasteel bij Nijkerk, Gelderland
 Altena Wouw, voormalig kasteel te Heerle
 Fort aan de Uppelse Dijk of voorheen Fort Altena, een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
 Altena (Delft), een buitenhuis in Delft
 Hoeve Altena in het natuurgebied Het Leen in Oost-Vlaanderen

Personen:
 Altena (geslacht), een middeleeuws adellijk geslacht
 Altena (patriciaatsgeslacht), een Nederlands geslacht sinds 1943
 Anton van Altena, een Nederlandse uitvinder, coureur en fabrikant
 Ernst van Altena (1933-1999), een Nederlandse dichter, schrijver en vertaler
 Maarten Altena (1943), een Nederlandse componist en contrabassist

Overig:
 Altena (bedrijf), een historisch Nederlands auto- en motorfietsenmerk

Zie ook 
 De Borchgrave d'Altena, een adellijk geslacht